Schickele ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Schickele (* 1935), US-amerikanischer Komponist und Satiriker
 René Schickele (1883–1940), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Schickel